Etel pode referir-se a:

Locais 
 Étel - comuna francesa na região administrativa da Bretanha.

Instituções de ensino 
 Etel (Escola Técnica de Eletrônica)

Desambiguação